Due crateri di Marte sono stati chiamati Eagle:
Eagle – battezzato dall'IAU 
Eagle – battezzato dalla NASA e visitato dal rover Opportunity